Петер Оствальд (; ,  — , ) — американский психиатр и психотерапевт.

Жизнь и творчество 
Окончил Калифорнийский университет в Сан-Франциско (1950), некоторое время стажировался в Нью-Йорке, затем служил в медицинском корпусе армейского контингента США в Германии. В 1956 г. вернулся в Сан-Франциско и поступил на работу в Институт психиатрии Калифорнийского университета. Наряду с медицинской специализацией был одарённым скрипачом-любителем, женился на Лиз Дешан, канадской пианистке, лауреате нескольких исполнительских конкурсов в Квебеке. В 1986 г. основал в Институте психиатрии Программу здоровья для артистов и исполнителей ().

Наибольшую известность Оствальду принесли написанные им биографии выдающихся деятелей искусства с точки зрения развития у них различных психиатрических отклонений: книги о Роберте Шумане, Вацлаве Нижинском и, вышедшая уже после смерти автора, Глене Гульде. Как признанный специалист по биографии и творчеству Шумана он перевёл на английский язык том писем композитора, а в 1993 г. выступил в Карнеги-холле с вводной лекцией в рамках фестиваля Шумана и Брамса, проводившегося Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Кроме того, в Сан-Франциско под руководством Оствальда прошли конференции, посвящённые особенностям творческой личности Вольфганга Амадея Моцарта и Рихарда Вагнера.

Библиография 
 Schumann: The Inner Voices of a Musical Genius (1985)
 Vaslav Nijinsky: A Leap into Madness (1991)
 Glenn Gould, The Ecstasy and Tragedy of Genius (1997)

Примечания

Ссылки 
 Craig Van Dyke. Peter F. Ostwald, Psychiatry: San Francisco // 1996, University of California: In Memoriam. — P. 142—144.
 Alice G. Brandfonbrener. In memoriam: Peter F. Ostwald, M.D., 1928—1996  // Medical problems of performing artists. v. 11, no. 3 (Sept. 1996), p. 65-66.
 Некролог  в «Нью-Йорк Таймс»

Психиатры США
Музыковеды США
Психиатры по алфавиту